Someone Like You signifie en anglais « quelqu'un comme toi/vous ».

Il peut faire référence à :

Musique 
 Someone Like You (1949), chanson de Ralph Blane et Harry Warren créée par Doris Day ;
 Someone Like You (1986), chanson de Sylvester ;
 Someone Like You (1987), chanson de Van Morrison de l'album Poetic Champions Compose ;
 Someone Like You (1989), chanson du groupe métal américain Bang Tango ;
 Someone Like You (2001), chanson du groupe britannique New Order ;
 Someone Like You (2008), chanson du groupe Safetysuit extraite de l'album Life Left to Go ;
 Someone Like You (2011), chanson d'Adele extraite de l'album 21 ;
 Someone Like You (2014), chanson de Paolo Nutini extraite de l'album Caustic Love.

Autres 

 Someone Like You, titre original de Bizarre ! Bizarre !, recueil de quinze nouvelles de Roald Dahl paru en 1948 ;
 Someone Like You, comédie musicale britannique de Dee Shipman et Petula Clark créée en 1989 ;
 Someone Like You, roman de Sarah Dessen paru en 1999 ;
 Someone Like You, titre original d'Attraction animale ou Quelqu'un comme toi au Québec, film américain de Tony Goldwyn sorti en 2001.